Йокнеа́м-Или́т () — город в северном округе Израиле.

Название «Йокнеам-Илит» (Верхний Йокнеам) является официальным названием города, которое используется для официальных административных и картографических целей на государственном уровне. Однако муниципалитет Йокнеам-Илита предпочитает опускать слово «Илит» (Верхний) при наименовании города, что вызывало неоднократный протест со стороны жителей соседнего поселения (мошавы) Йокнеам (), от которой Йокнеам-Илит отделился в 1967 году.

Йокнеам-Илит расположен на севере страны.

Город расположен к юго-востоку от Хайфы, в получасе езды от Хайфы и Нацрат-Илита и в полутора часах — от Тель-Авива. По соседству с Йокнеам-Илитом находится мошава Йокнеам.

Население Йокнеам-Илита — около 23 тыс. жителей. С начала 90-х годов XX века население города удвоилось, в основном благодаря притоку репатриантов из СССР и стран СНГ, а также благодаря приезду многих молодых семей из Хайфы и центра страны.

В городе большой индустриальный парк информационных и био-технологий, насчитывающий более 100 предприятий. В том числе: Марвелл, Mellanox, Солкон.
Так же в городе расположены предприятия компаний Осем и Солтам. Средняя месячная зарплата в 2019 году составила 10927 шекелей (средняя зарплата по Израилю составила 9745 шекелей). Йокнеам-Илит единственный из городов развития имеет уровень жизни выше среднего по стране.

Население

Достопримечательности 
На восточной окраине города расположен Тель-Йокнеам — развалины древнего Йокнеама.

Примечания 

Города Израиля
Города развития